Frykowski ist der Familienname folgender Personen:
 Bartłomiej Frykowski (1959–1999), polnischer Kameramann
 Jerzy Frykowski (* 1942), polnischer Filmproduzent und Schauspieler
 Wojciech Frykowski (1936–1969), polnischer Schauspieler und Schriftsteller